Essere umano – nome comune dellHomo sapiens

Musica 
 Essere umano – singolo di Emis Killa
 Essere umano – singolo di Luciano Ligabue